Municipio de Oconee puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oconee (condado de Shelby, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Oconee (condado de Platte, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Platte.